Cloris puede referirse a los siguientes personajes:

 Cloris (esposa de Neleo), una hija de Anfión y esposa de Neleo.
 Cloris (madre de Mopso), una ninfa que, por Ámpico, fue madre de Mopso.
 Cloris (mujer de Céfiro), una ninfa que se casó con el dios viento Céfiro.
 Cloris (piéride), una de las piérides.
 Cloris (sobrenombre), sobrenombre de Melibea.